Pääjärvi kan syfta på:

Personer
Magnus Pääjärvi, ishockeyspelare (född 1991)
Jens Pääjärvi, artist och trubadur (född 1988)

Sverige
Pääjärvi (Pajala socken, Norrbotten),  (92 ha)
Pääjärvi (ort), liten bebyggelse vid denna sjö i Pajala kommun
Pääjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten),  (6 ha)

Finland
Pääjärvi (sjö i Karstula), sjö i Karstula,  (30 km²)
Pääjärvi (sjö i Loppis, Egentliga Tavastland), sjö i Loppis,  (1,2 km²)
Pääjärvi (sjö i Finland, Kajanaland), sjö i Ristijärvi,  (31 ha)
Pääjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland), sjö i Tavastehus,  (13 km²)
Pääjärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,45, long 22,90), sjö i Sastamala,  (71 ha)
Pääjärvi (sjö i Salla, Lappland), sjö i Salla, Finland,  (35 ha)
Pääjärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,80, long 23,27), sjö i Ikalis,  (85 ha)
Pääjärvi (sjö i Kihniö, Birkaland), sjö i Kihniö,  (1,5 km²)
Pääjärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland), sjö i Kuhmo,  (84 ha)

Se även
 Huvudsjön